George Taylor (1716–1781) – amerykański polityk, delegat Kongresu Kontynentalnego ze stanu Pensylwania, sygnatariusz Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych
 George Ledwell Taylor (1788–1873) – angielski architekt
 George William Taylor (1808–1862) – amerykański wojskowy, generał
 George Taylor (1820–1894) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 George Taylor (1830–1893) – amerykański wojskowy, odznaczony Medalem Honoru
 George Taylor (1840–1919) – kanadyjski polityk, deputowany Izby Gmin, następnie senator
 George W. Taylor (1849–1932) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Alabamy
 George Edwin Taylor (1857–1925) – amerykański dziennikarz, aktywista, polityk
 George Augustine Taylor (1872–1928) – australijski artysta, dziennikarz
 George Arthur Taylor (1899–1969) – amerykański wojskowy
 George Alfred Taylor (1903–1978) – amerykański duchowny Kościoła anglikańskiego, biskup
 George Taylor (1904–1993) – brytyjski botanik